Il Dunlop World Challenge 2013 è stato un torneo di tennis. È stata la 6ª edizione del torneo maschile fa parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2013, la 6a di quello femminile che fa parte della categoria ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2013. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati a Toyota in Giappone dal 18 al 24 novembre 2013 su campi in sintetico indoor.

Partecipanti singolare ATP

Teste di serie 

 Ranking all'11 novembre 2013.

Altri partecipanti 
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Sho Katayama
  Takao Suzuki
  Yusuke Watanuki
  Jumpei Yamasaki

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Yuuya Kiba
  Takashi Saito
  Artem Sitak
  Danai Udomchoke

Giocatori che hanno ricevuto un entry come special exempt:
  Borna Ćorić

Partecipanti singolare WTA

Teste di serie

Altre partecipanti 
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
  Haruka Kaji
  Miyu Katō
  Makoto Ninomiya
  Yuuki Tanaka

Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
  Kanae Hisami
  Hiroko Kuwata
  Emi Mutaguchi
  Akiko Yonemura

Vincitori

Singolare maschile 

 Matthew Ebden ha battuto in finale  Yūichi Sugita 6-3, 6-2

Doppio maschile 

 Chase Buchanan /  Blaž Rola hanno battuto in finale  Marcus Daniell /  Artem Sitak 4-6, 6-3, [10-4]

Singolare femminile 

 Luksika Kumkhum ha battuto in finale  Hiroko Kuwata 3–6, 6–1, 6–3

Doppio femminile 

 Shūko Aoyama /  Misaki Doi hanno battuto in finale  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya 7–6(7–1), 2–6, [11–9]

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2013